Manga (fruta)
Mango (cantor) — italiano 
Joseph Marquez — jogador profissional Super Smash Bros. Melee conhecido como Mango ou Mang0

Geografia 
Mango Creek — aldeia de Belize
Mango (Flórida) — região censitária dos Estados Unidos
Mango (Piemonte) — comuna da Itália

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos